Hibecovirus est un sous-genre de bétacoronavirus constituant une branche du cladogramme des bétacoronavirus représentée par une seule espèce connue : 
 Bat Hp-betacoronavirus Zhejiang2013, un coronavirus collecté sur la chauve-souris frugivore Hipposideros pratti.

Ce virus se distingue par sa structure génomique qui contient un cadre de lecture ouvert ORF2 entre les séquences  ORF1ab et le gène S.

Position phylogénétique

Notes et références 

Betacoronavirus